Соревнования по лыжным гонкам на дистанции 5 километров среди женщин на зимних Паралимпийских играх 2018 в Пхёнчхане прошли 17 марта. В соревнованиях приняли участие 23 спортсменки из 12 стран. Соревнования проводились в классе сидя. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный центр «Альпенсия».

Соревнование началось в 13:00 по местному времени (UTC+9).

Медалисты

Результаты

См. также 
Лыжные гонки на зимних Паралимпийских играх 2018

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте зимних Паралимпийских игр
 www.pyeongchang2018.com — сайт зимних Паралимпийских игр 2018 года
 www.paralympic.org — сайт Международного паралимпийского комитета